Вінус Вільямс була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в 3-му колі її перемогла Світлана Кузнецова.

Петра Квітова вдруге виграла титул, у фіналі перемігши Домініка Цібулкова з рахунком 6–1, 6–1.

Сіяні гравчині 
Перші вісім сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Посилання 

 Main draw 
 Qualifying draw 

Wuhan Open
2016